Дэйв Уо́тт (; ) — новозеландский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : золото (, ).
 Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов: бронза (2015).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Новой Зеландии
Чемпионы Новой Зеландии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Новой Зеландии